Seitter est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Waltraut Seitter (1930-2007), astronome allemande.

Astronomie 
 (4893) Seitter, astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme allemand